Isabelle Bassong – ambasciatrice e diplomatica camerunese
 Sébastien Bassong – calciatore francese naturalizzato camerunese
 Zorhan Bassong – calciatore canadese